Amígdala cerebelosa — localizada no cérebro, faz parte do sistema límbico
 Tonsila ou amígdala faríngea — situada no tecto da rino-faringe
 Amígdala (banda desenhada) — vilão da DC Comics, inimigo do Batman

Desambiguação